Weede (dorp), een dorp op de Grote Waard dat tijdens de Sint Elisabethsvloed van 1421 werd verzwolgen door het water
Weede (Holstein), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein

 Van Weede, een Nederlands adellijk geslacht